Deep Impact kan syfta på:

Deep Impact (film) –  en amerikansk science fiction-thriller-drama-film från 1998
 Deep Impact (häst) – ett japanskfött engelskt fullblod
Deep Impact (rymdsond) – en rymdsond som NASA sände iväg till kometen Tempel 1